Payne puede referirse a:

Lugares 

 Fort Payne (Alabama), ciudad en el condado de DeKalb, estado estadounidense de Alabama.
 Municipio de Payne-Swain (Arkansas), municipio en el condado de Clay, estado estadounidense de Arkansas.
 Payne (Georgia), ciudad en el condado de Bibb, estado estadounidense de Georgia.
 Municipio de Payne (condado de Gove, Kansas), municipio en el condado de Gove, estado estadounidense de Kansas.
 Municipio de Payne (condado de Sedgwick, Kansas), municipio en el condado de Sedgwick, estado estadounidense de Kansas.
 Payne Gap (Kentucky), lugar designado por el censo en el condado de Letcher, estado estadounidense de Kentucky.
 Condado de Payne, Oklahoma, Estados Unidos.
 Payne (Ohio), villa en el condado de Paulding, estado estadounidense de Ohio.
 Payne Springs (Texas), pueblo en el condado de Henderson, estado estadounidense de Texas.

Personas 
 Alexander Payne, director de cine y estadounidense.
 Cecil Payne, músico estadounidense de jazz.
 Cecilia Helena Payne-Gaposchkin, astrónoma anglo-americana.
 Chris Payne, músico inglés.
 David Payne, atleta estadounidense.
 Don Payne, guionista de Los Simpson.
 Dougie Payne, bajista de la banda escocesa Travis.
 Flora Payne Whitney, mecenas y coleccionista estadounidense.
 Jack Payne, músico británico.
 Jimmy Payne, futbolista profesional inglés.
 John Howard Payne, actor, escritor y estadista estadounidense.
 Kenny Payne, baloncestista estadounidense.
 Liam Payne, cantautor y músico británico.
 Payne Stewart, golfista estadounidense.
 Pierre Stephen Robert Payne, escritor inglés.
 Richard Payne Knight, político y escritor británico.
 Stanley George Payne, hispanista estadounidense.
 Steve Payne, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Tamaryn Payne, actriz inglesa.
 Tim Payne, futbolista neozelandés.

Otros usos 
 Preston Payne, personaje de Detective Comics.
 Gris de Payne, denominación de un color azul gríseo utilizado en pintura.

Además 
 Max Payne 
 John Payne 

sv:Lista över figurer i Tintin#Payne